Вілле́-ле-Люксе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 20 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілле-ле-Люксей на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ле-Люксей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-ле-Люксей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ле-Люксей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-ле-Люксей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона